Тексома има више значења:
 Тексома (Тексас)
 Тексома (Оклахома)